Aangenaam (Gerard Cox), een album van Gerard Cox uit 1987
 Aangenaam (Def P & Beatbusters), een album van Def P & Beatbusters uit 2001
 Aangenaam (Nick & Simon), een album van Nick & Simon uit 2017
 Aangenaam (Rob Dekay), een album van Rob Dekay uit 2020